Новоясеневский — московский топоним:
* Новоясеневский проспект — главная улица района Ясенево.
 Новоясеневский тупик — тупик в районе Ясенево.